

Unités et mesures 

 La minute est une unité pratique de mesure du temps (symbole : ) ; 
 La minute d'arc est une unité de mesure des angles (symbole : ) ;
 La minute d'ascension droite est une autre unité de mesure d'angle plan, utilisée en astronomie.

Droit 
 Forme première d'un document : une minute est l'original d'un acte.

Cartographie géologique et minière 
 
 La minute de terrain est la carte ou coupe verticale originale, au crayon, levée sur le terrain.

Autre 
 Minute (de l'anglais minute : minuscule), un gène de la drosophile ;
Minute, un journal français classé à droite puis à l'extrême droite ;
Minute, un journal burkinabè ;
 Les minutes sont un anglicisme utilisé en milieu professionnel pour désigner un compte-rendu plus chronologique que synthétique d'une réunion ;
 .